est un mot anglais signifiant « Le Faussaire ». Il peut faire référence à :

 , roman d'Edgar Wallace publié en 1927 ;
 , roman de Paul Watkins publié en 2000 ;

 , film muet britannique de  sorti en 1928 ;
 , film américain de Lawrence Roeck, sorti en 2012 ;
  (L'Affaire Monet ou L'ultime vol au Québec), film américain de Philip Martin, sorti en 2014.